D13 oder D 13 steht für:
 dOCUMENTA (13)
 „Gutartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Teile des Verdauungssystems“ (ICD-10-Code)

D13 steht für:
 Symbol für Tredezimakkord

D-13 steht für:
 ARA Sarandí (D-13), argentinischer Zerstörer der Almirante-Brown-Klasse
 ARV General Flores (D-13), venezolanischer Begleitzerstörer der Almirante-Clemente-Klasse

D.13 steht für:
 Dewoitine D.13, französisches Flugzeug der Société Aéronautique Française – Avions Dewoitine von Émile Dewoitine

Siehe auch:
 DXIII

D13